Tibirita kan syfta på:

Colombia 

 Tibirita (kommun), Cundinamarca, 
 Tibirita (ort), Cundinamarca,